Wahlkreis 77 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 77
 Landtagswahlkreis 77